Steve Allen (presentator)
 Steve Allen (schrijver)
 Steve Allen (zanger)
 Steve Allen (surfer) (*1973), Australisch windsurfer